Panenka este un nume de familie, care se poate referi la:
 Antonín Panenka (născut în 1948), fotbalist din Cehoslovacia
 Panenka (lovitură de pedeapsă), lovitura numită după el
 Jan Panenka (1922-1999), pianist ceh
 Panenka (gen), gen de moluște bivalve extincte din familia Antipleuridae
 Panenka, film cehoslovac din 1938 regizat de Robert Land

Nume de familie